Stanisław Brodziński (1915–2009) – polski komunista, żołnierz Gwardii Ludowej i Armii Ludowej
 Stanisław Brodziński (ur. 1930) – polski wojskowy, generał